Кратер Ижак () — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь венгерского математика, физика и астронома Имре Ижака (1929 — 1965); утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к эратосфенскому периоду.

Описание кратера 

Кратер лежит на юго-востоке от огромного кратера Ферми. Другими ближайшими соседями кратера являются кратер Олден на западе; кратер Кондратюк на севере-северо-западе; кратер Дидро на северо-востоке; кратер Ксенопонт на востоке; кратер Жирицкий на юго-востоке и кратер Шеберле на юге. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 30,8 км, глубина 2 км.

Кратер имеет полигональную форму с небольшой впадиной в северо-западной части, практически не подвергся разрушению. Вал с острой кромкой и гладким внутренним склоном. Высота вала над окружающей местностью достигает 920 м , объем кратера составляет приблизительно 600 км3. Дно чаши неровное за исключением небольшого участка в восточной части, в северной части расположено несколько холмов, имеется небольшой центральный пик.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Снимки кратера с борта Аполлона-15.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны